Миха́йловское — топоним.

Усадьбы и музеи 
 Михайловское — усадьба Шереметевых в Московской губернии.
 Михайловское — усадьба Пушкиных в Псковской губернии.
 Михайловское — музей-заповедник А. С. Пушкина в Пушкиногорском районе Псковской области.

Населённые пункты

Абхазия 

 Михайловское — до 1943 г. название села Гума в Схумском районе.

Белоруссия 
 Михайловское — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Михайловское — до 1921 года название села Тургень в Енбекшиказахском районе Алматинской области.

Россия 
Алтайский край
 Михайловское — село в Михайловском районе.

Вологодская область
 Михайловское — село в Устюженском районе.
 Михайловское — село в Харовском районе.
 Михайловское — деревня в Череповецком районе.
 Михайловское — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область
 Михайловское — село в Родниковском районе.
 Михайловское — село в Фурмановском районе.

Калмыкия

 Михайловское — до 1967 года название села Джалыково Лаганского района.

Калужская область
 Михайловское — деревня в Износковском районе.
 Михайловское — деревня в Перемышльском районе.

Карелия
 Михайловское — село в Олонецком районе.

Кировская область
 Михайловское — село в Тужинском районе.

Костромская область
 Михайловское — деревня в Антроповском районе.
 Михайловское — село в Галичском районе.
 Михайловское — деревня в Судиславском районе.

Краснодарский край
 Михайловское — село в Северском районе.

Мордовия
 Михайловское — село в Ковылкинском районе.

Москва
 Михайловское — село в Троицком административном округе Москвы.

Московская область
 Михайловское — деревня в Волоколамском районе.
 Михайловское — деревня в Дмитровском районе.
 Михайловское — село в городском округе Домодедово.
 Михайловское — деревня в Клинском районе.
 Михайловское — деревня в сельском поселении Борисовское Можайского района.
 Михайловское — деревня в сельском поселении Спутник Можайского района.
 Михайловское — село в Одинцовском районе.
 Михайловское — деревня в Пушкинском районе.
 Михайловское — деревня в Рузском районе.
 Михайловское — деревня в городском округе Шаховская.

Нижегородская область
 Михайловское — село в Воротынском районе.
 Михайловское — село в Чкаловском районе.

Новгородская область
 Михайловское — деревня в Батецком районе.
Оренбургская область

 Михайловское — до 1925 г. название села Шарлык в Шарлыкском районе.

Псковская область
 Михайловское — деревня в Куньинском районе

Северная Осетия
 Михайловское — село в Пригородном районе.

Смоленская область
 Михайловское — деревня в Демидовском районе.

Ставропольский край

 Михайловское — до 1963 г. название города Михайловск в Шпаковском районе..

Тверская область
 Михайловское — село в Калининском районе.
 Михайловское — село в Лесном районе.
 Михайловское — деревня в Лихославльском районе.
 Михайловское — деревня в Молоковском районе.
 Михайловское — деревня в Торопецком районе.

Тульская область
 Михайловское — село в Плавском районе.
 Михайловское — деревня в Ясногорском районе.

Ярославская область
 Михайловское — деревня в Брейтовском районе.
 Михайловское — село в Любимском районе.
 Михайловское — село в Некрасовском районе.
 Михайловское — деревня в Ростовском районе.
 Михайловское — село в Рыбинском районе.
 Михайловское — деревня в Тутаевском районе.
 Михайловское — деревня в Заволжском сельском поселении Ярославского района.
 Михайловское — село в Курбском сельском поселении Ярославского района.
 Михайловское — до 1981 г. название села Прозорово в Брейтовском районе.

Украина 
 Михайловское — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Михайловское — село в Новониколаевском районе Запорожской области.
 Михайловское — посёлок в Карловском районе Полтавской области.
 Михайловское — посёлок в Краснопольском районе Сумской области.
 Михайловское — посёлок в Краснокутском районе Харьковской области.

См. также 
 Михайловское благочиние
 Михайловское городское поселение
 Михайловское сельское поселение
 Михайловское железнорудное месторождение
 Михайловская
 Михайловский
 Михайловское-Щербатово